I guerriglieri dell'arcipelago (The Steel Claw) – film del 1961 
L'artiglio d'acciaio (The Steel Claw) – comic book britannico pubblicato dagli anni 60 agli anni 70